Tadeusz Siedlecki (1924–2016) – polski żołnierz, uczestnik II wojny światowej, podpułkownik WP w stanie spoczynku, kawaler Orderu Virtuti Militari,
 Tadeusz Siedlecki (1951–2002) – polski działacz turystyczny, propagator piosenki turystycznej, muzyk.